Kovářová ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Kovářová (* 1964), tschechische Juristin, Schriftstellerin und ehemalige Politikerin
 Marie Kovářová (1927–2023), tschechoslowakische Kunstturnerin